Stewart House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stewart House (Arkansas), ID-Nr. 82000930
 Stewart House (Kentucky), ID-Nr. 98001496
 Stewart House (New Jersey), ID-Nr. 82003297
 Stewart House (South Carolina), ID-Nr. 80003685

Siehe auch:
 Stuart House